Wengen kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Wengen, Sydtyrolen, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Kina 

 Wengen (socken), Inre Mongoliet,

Schweiz 

 Wengen, ort, Bern,  

Robotskapade Kinaförgreningar